Никола́й Суббо́тин:
 Субботин, Николай Александрович (1838—1901) — российский инженер-кораблестроитель, инспектор кораблестроения.
 
 Субботин, Николай Николаевич (1864 — после 1918) — русский жандармский полковник.